Slovenija na Evropskem prvenstvu v košarki 2009 na Poljskem, kjer je pod vodstvom selektorja Jureta Zdovca v svojem devetem nastopu s četrtim mestom dosegla najboljši rezultat na Evropskih prvenstvih. S tem se je slovenska reprezentanca tudi drugič uvrstila na Svetovno prvenstvo. V predtekmovalni skupini C je proti srbski, španski in britanski reprezentanci osvojila prvo mesto z dvema zmagama in enim porazom ter se uvrstila v drugi del tekmovanja. V drugem delu je proti srbski, španski, turški, poljski in litvanski reprezentanci prav tako osvojila prvo mesto v skupini s štirimi zmagami in enim porazom. S tem se je uvrstila v četrtfinale tekmovanja, kjer je premagala hrvaško reprezentanco, v polfinalu pa izgubila proti srbski reprezentanci, kot tudi v tekmi za tretje mesto proti grški reprezentanci.

Postava 
Selektor:  Jure Zdovc
Pomočnika selektorja:  Tomo Mahorič,  Miro Alilović

Tekme

Predtekmovanje - skupina C

Drugi del - skupina F

Četrtfinale

Polfinale

Za tretje mesto

Statistika 

|-
| Lorbek, Erazem
| 9
| 279
| 50/95
| 52,6
| 9/17
| 52,9
| 21/27
| 77,8
| 20
| 47
| 67
| 21
| 29
| 12
| 13
| 5
| 148
| 16,4
|-
| Lakovič, Jaka
| 9
| 335
| 7/23
| 30,4
| 28/61
| 45,9
| 28/36
| 77,8
| 5
| 22
| 27
| 34
| 15
| 22
| 11
| 0
| 126
| 14,0
|-
| Nachbar, Boštjan
| 9
| 253
| 19/32
| 59,4
| 15/39
| 38,5
| 27/36
| 75,0
| 6
| 36
| 42
| 9
| 26
| 11
| 6
| 1
| 110
| 12,2
|-
| Brezec, Primož
| 9
| 151
| 19/30
| 63,3
| 3/6
| 50,0
| 3/3
| 100,0
| 6
| 10
| 16
| 5
| 21
| 5
| 0
| 6
| 50
| 5,6
|-
| Udrih, Samo
| 9
| 162
| 9/16
| 56,3
| 7/29
| 24,1
| 9/11
| 81,8
| 1
| 17
| 18
| 11
| 20
| 6
| 5
| 0
| 48
| 5,3
|-
| Lorbek, Domen
| 8
| 193
| 6/16
| 37,5
| 7/20
| 35,0
| 14/16
| 87,5
| 4
| 12
| 16
| 9
| 15
| 6
| 3
| 0
| 47
| 5,9
|-
| Jagodnik, Goran
| 9
| 91
| 3/8
| 37,5
| 10/22
| 45,5
| 4/4
| 100,0
| 3
| 14
| 17
| 3
| 21
| 2
| 1
| 0
| 40
| 4,4
|-
| Dragić, Goran
| 4
| 88
| 11/14
| 78,6
| 2/11
| 18,2
| 9/14
| 64,3
| 3
| 8
| 11
| 5
| 9
| 8
| 8
| 1
| 37
| 9,3
|-
| Slokar, Uroš
| 7
| 132
| 6/13
| 46,2
| 5/14
| 35,7
| 9/15
| 60,0
| 8
| 20
| 28
| 8
| 19
| 3
| 1
| 3
| 36
| 5,1
|-
| Golemac, Jurica
| 9
| 123
| 8/12
| 66,7
| 1/9
| 11,1
| 7/10
| 70,0
| 2
| 13
| 15
| 16
| 23
| 13
| 2
| 2
| 26
| 2,9
|-
| Klobučar, Jaka
| 4
| 28
| 0/2
| 0,0
| 0/4
| 0,0
| 5/8
| 62,5
| 2
| 3
| 5
| 2
| 3
| 2
| 1
| 0
| 5
| 1,3
|-
| Smodiš, Matjaž
| 2
| 13
| 0/3
| 0,0
| 0/1
| 0,0
| 4/4
| 100,0
| 0
| 3
| 3
| 2
| 1
| 1
| 0
| 0
| 4
| 2,0
|-
| Ekipa
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
| 17
| 31
|
| 1
| 5
| 0
|
|
|
|-
| Skupaj
| 9
|
| 138/264
| 52,3
| 87/233
| 37,3
| 140/184
| 76,1
| 74
| 222
| 296
| 125
| 203
| 96
| 51
| 18
| 677
|
|-
| Povprečno
|
|
| 15/29
|
| 10/26
|
| 16/20
|
| 8
| 25
| 33
| 14
| 23
| 11
| 6
| 2
| 75
|
|}

Zunanje povezave

 eurobasket2009.org  

2009
Evropsko prvenstvo v košarki 2009
2009 v Sloveniji